Coaldale steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Coaldale (Alabama), Ort im Jefferson County, Alabama
 Coaldale (Arkansas), Ort im Scott County, Arkansas
 Coaldale (Colorado), Census-designated place im Fremont County, Colorado
 Coaldale (Nevada), Geisterstadt im Esmeralda County, Nevada
 Coaldale (Bedford County, Pennsylvania)
 Coaldale (Schuylkill County, Pennsylvania)
 Coaldale (West Virginia), Gemeindefreies Gebiet im Mercer County, West Virginia
 Coaldale Junction (Nevada), Ort im Esmeralda County, Nevada

Orte in Kanada:

 Coaldale (Alberta)